Кампоо-де-Энмедио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампоо-Лос-Вальес. Занимает площадь 43,1 км². Население — 3813 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Кантабрии